Truckee (rivier), rivier in de Amerikaanse staten Californië en Nevada.
 Truckee (Californië), plaats in Californië aan bovengenoemde rivier.